Рогинцы () — село,
Рогинский сельский совет,
Роменский район,
Сумская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5924188501. Население по переписи 2001 года составляло 1334 человека .

Является административным центром Рогинского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Ведмежье и
Авраменково.

Географическое положение 
Село Рогинцы находится на левом берегу реки Ромен,
выше по течению на расстоянии в 2,5 км расположено село Ведмежье,
ниже по течению на расстоянии в 3 км расположено село Калиновка,
на противоположном берегу — сёла Мокиевка и Вьюнное.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 Поблизости села Рогинцы найдено сокровище из римских монет (II в. до н.э.).
встречается на карте частей Киевского, Черниговского и других наместничеств 1787 года как село с церковью
в ЦИАУ в г. Киеве имеется Исповедная книга за 1749 год

Экономика 
 Молочно-товарная ферма.
 ООО «Рогинцы».
 ООО «им. Петровского».

Объекты социальной сферы 
 Библиотека.

Религия 
 Свято-Георгиевский храм.

Известные люди 
 Яременко Василий Сергеевич (1895—1976) — украинский советский актёр, народный артист СССР, родился в селе Рогинцы.

Примечания 
2.http://etomesto.com/map-atlas_1787_kiev/?x=33.319464&y=50.832293

3.https://cdiak.archives.gov.ua/baza_geog_pok/church/rogy_003.xml